Carlo Scalzi (vers 1700 - après 1738), castrat italien ;
 John Scalzi (1969-), écrivain américain ;
 Pivio (1958-) et Aldo De Scalzi (1957-à), duo de compositeurs italiens.